Cosmologia: La recombinació és una era de l'Univers que correspon al pas d'un medi totalment ionitzat, a un medi constituït fonamentalment per àtoms neutres. En realitat és un abús del llenguatge perquè s'hauria de dir combinació, en lloc de recombinació, car els electrons, i els nuclis, s'associaren per primera vegada. Aquesta fase es produí a un desplaçament cap al roig aproximat de 1.000 nm (infraroig), a una temperatura de 4.000 K. Com que els fotons deixaren d'estar lligats als electrons lliures, es desacoblà la radiació, i l'Univers es va fer transparent. Vegeu Recombinació (Cosmologia)
 Física ~ Química: Recombinació: Formació d'una entitat química (àtom, molècula, ió, radical), a partir dels fragments resultants d'una dissociació anterior de la mateixa entitat, causada per l'efecte d'una acció exterior, com ara temperatures molt altes.
 Genètica: Vegeu Recombinació genètica.